Състезанията по волейбол на XIX Летни олимпийски игри в Мексико се провеждат между 13 и 26 октомври 1968 г. с участието на десет мъжки и осем женски отбора.

Медалисти

Женски турнир 
 13 октомври

 14 октомври

 15 октомври

 16 октомври

 17 октомври

 19 октомври

 20 октомври

 21 октомври

 23 октомври

 24 октомври

 25 октомври

 26 октомври

Мъжки турнир 
 1 кръг 13 октомври

 2 кръг 16 октомври

 3 кръг 17 октомври

 4 кръг 19 октомври

 5 кръг 20 октомври

 6 кръг 21 октомври

 7 кръг 23 октомври

 8 кръг 24 октомври

 9 кръг 25 октомври

26 октомври

Външни препратки 
 Статистика на мъжкия турнир
 Статистика на женския турнир 

Волейбол на летните олимпийски игри
Летни олимпийски игри 1968